USS Guitarro — кораблі ВМС США.

 USS Guitarro (SS-363) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Гато». На службі у складі ВМС США протягом 1942-1954 років. Проданий ВМС Туреччини у 1954 році, ніс службу до 1972 року.
 USS Guitarro (SSN-665) — підводний човен ВМС США типу «Стерджен». На службі протягом 1972-1992 років. Зданий на злам у 1994 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни